Stromerzeuger steht für:
 ein Stromerzeugungsaggregat
 eine elektrische Energiequelle, siehe Spannungsquelle
 ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen